Puellacher ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Anton Puellacher (1737–1799), österreichischer Maler
 Leopold Puellacher (1776–1842), österreichischer Maler